Balaam steht für:

 Bileam, einen Propheten, der in der Tora beschrieben wird
 Balaam-Meister, einen mittelalterlichen Maler
 Balaams Esel, ein Gemälde von Rembrandt van Rijn
 Juda ibn Balaam (1000–1070), ein andalusischer Rabbiner 

Siehe auch:
 Balam